Riskulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige (tjärnarna ligger i två olika områden):
Riskulltjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709677-159754), sjö i Åsele kommun 
Riskulltjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709712-159734), sjö i Åsele kommun 
Riskulltjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709768-158030), sjö i Åsele kommun